ABN AMRO World Tennis Tournament (иногда — Rotterdam Indoors) — мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в феврале в Роттердаме (Нидерланды) на крытых хардовых кортах местного комплекса Ahoy. С 2009 года турнир относится к серии ATP 500 с призовым фондом около 2,2 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

История 
Первый турнир был проведен в ноябре 1972 года на закрытых кортах с ковровым покрытием. В следующем году турнир не состоялся, а с 1974 года он был перенесён на март, а позже на февраль. С 1974 года постоянным спонсором турнира является амстердамский банк ABN AMRO.

В 1990 году турнир, располагавший призовым фондом в 450 тысяч долларов, был включён в сетку АТР-тура как турнир низшей категории, международной. В 1999 году призовой фонд турнира составлял уже 725 тысяч долларов, и ему была присвоена более высокая категория, ATP Gold. С 2009 года турнир принадлежит к турнирам второго уровня АТР-тура, ATP 500.

Рекордсменами турнира по количеству побед в одиночном разряде являются американец Артур Эш и швейцарец Роджер Федерер, выигравшие по три турнира. Этот результат мог в 1984 году повторить Джимми Коннорс, но его финальный матч с Иваном Лендлом был прерван, так как поступило сообщение о спрятанной на стадионе бомбе. Швед Андерс Яррид, серб Ненад Зимонич и француз Николя Маю четырежды первенствовали в турнире пар.

Финалы турнира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт